Hopton (Derbyshire)
 Hopton (Shropshire)
 Hopton (Staffordshire)
 Hopton (Suffolk)
 Hopton-on-Sea
 Hopton Castle